Карнейдж () — город в регионе Диего-Мартин на северо-западе острова Тринидад в Тринидаде и Тобаго. Омывается заливом Пария.

История 
Название происходит от , означающее килевание, т. е. наклон судна с целью осмотра и ремонта его подводной части. Многие годы в местности проводили ремонт парусных судов.

Население 
По данным на 9 января 2011 года в городе проживали 5625 человек: мужчин — 2816, женщин — 2808.

На 15 мая 2000 года население составляло 2352 человека.

Примечания

Ссылки 
 RoughGuides.com: Carenage 

Населённые пункты Тринидада и Тобаго
Города Тринидада и Тобаго